Сокиряны — название населённых пунктов на Украине:

 Сокиряны — город в Черновицкой области, административный центр Сокирянского района.
 Сокиряны — село в Тепликском районе Винницкой области.